Nobelstiftelsens hus kan avse:

 Nobel Forum – en byggnad vid Nobels väg 1 på Campus Solna i Solna kommun. 
 Nobelstiftelsens hus, Östermalm – en byggnad vid Sturegatan 14 på Östermalm i Stockholms kommun.